GP Horsens 2017 var den 3. udgave af cykelløbet GP Horsens. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og belv arrangeret 11. juni 2017. Det blev vundet af danske Casper Pedersen fra Team Giant-Castelli.

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

GP Horsens
UCI Europe Tour 2017